

Geografie 
 Klimmen (Limburg), een dorp in de voormalige gemeente in Nederlands Limburg
 Klimmen (gemeente) een voormalige gemeente in Nederlands Limburg

Klimmen als activiteit 
 Klimsport, klimmen als sport of recreatie
 Alpinisme, bergbeklimmen
 Traditioneel klimmen, een vorm van berg- of rotsklimmen
 Vrij klimmen, klimmen zonder materiële beveiliging zoals touw of haken
 Boulderen, het beklimmen van een korte, vaak erg moeilijke, route
 Klimmen van A tot Z

Luchtvaart 
 klimmen (luchtvaart)
 opstijgen

Sociale stijging 
 Sociale klasse
 Stand (maatschappelijk)
 Sociale status
 Ambitie
 Loopbaan of carrière

Zie ook 
 Rechte klimming (RK of RA), een term in de astronomie
 Hoogte (astronomie) (Hw), een term in de astronomie
 Hoogte
 Stijgingspercentage, de steilte van een helling
 Klimplant
 Klim (parochie), in Denemarken
 klimmer (wielrennen)